Се́льская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Сельская улица — улица в Казани (Ивановская стройка, слобода Восстания).
 Сельская улица — улица в Липецке (Северный Рудник).
Сельская улица — улица в Самаре. 
 Сельская улица — улица в Томске. 
 Сельская улица — улица в Чебоксарах.
 Сельская улица — улица в Ярославле.

Крым 
 Сельская улица — улица в Керчи.

Украина 
 Сельская улица — улица в Киеве.
 Сельская улица — улица в Одессе.

Казахстан 
 Сельская улица — улица в Алма-Ате.
 Сельская улица — прежнее название улицы Карасай батыра в Алма-Ате.